Сьюзен Слоун виграла титул, перемігши у фіналі Беверлі Бовіс з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Барбара Поттер (чвертьфінал)
  Лорі Макніл (півфінал)
  Гелен Келесі (чвертьфінал)
  Беттіна Фулько (2-ге коло)
  Енн Мінтер (2-ге коло)
  Гелл Сіоффі (чвертьфінал)
  Лейла Месхі (півфінал)
  Розалін Феербенк (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1988 Virginia Slims of Nashville Draw

Virginia Slims of Nashville
Тур WTA 1988